Rasun-Anterselva – comune della provincia autonoma di Bolzano
Lago di Anterselva – lago dell'Alto Adige
Rio Anterselva – fiume dell'Alto Adige
Valle di Anterselva – valle dell'Alto Adige
Sbarramento Anterselva Mezzavalle-Lago di Anterselva – sbarramento militare